Benoît Sillard (1958- ), dirigeant d'entreprise français ;
Brigitte Sillard (1942- ), sculptrice, peintre, graveuse et artiste d'installation française ;
Yves Sillard (1936- ), ingénieur et aviateur français.
Patronyme français